August Wrześniowski (1836–1892), zoolog, prawnik
 Tadeusz Jan Wrześniowski – oficer C. K. Armii i C. K. Obrony Krajowej, urzędnik, starosta
 Tadeusz Marian Wrześniowski (1890-1957) – podpułkownik audytor Wojska Polskiego II RP
 Tadeusz Karol Wrześniowski (1894-) – oficer piechoty Wojska Polskiego II RP
 Zygmunt Wrześniowski (1891–), major kawalerii Wojska Polskiego, muzealnik
 Zygmunt Wrześniowski (1905–1984), autor publikacji w dziedzinie turystyki, infrastruktury